Энсино ():
 США
 Энсино — район Лос-Анджелеса
 Энсино — деревня в штате Нью-Мексико
 Энсино — статистически обособленная местность в штате Техас
 Колумбия
 Энсино — муниципалитет в департаменте Сантандер

См. также 
 Парень из Энсино